Franciaország
Saint-Sauvant, település Charente-Maritime megyében
Saint-Sauvant, település Vienne megyében